Le tournoi de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 20 au .

Le simple se termine par un partage, les deux finalistes abandonnent en fin de premier set sur un score de 6-6. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en Californie en 1971
Tennis en septembre 1971